Adele Island ist der Name folgender Inseln:

 Adele Island (Australien) in Western Australia, Australien
 Motuareronui / Adele Island auf der Südinsel von Neuseeland